Ivanov kan som auktorsförkortning betyda:

 Dimitri Lumbergovitsch Ivanov
 Vladimir Dmitrievich Ivanov

Robotskapade auktorsförkortningar